The Fireman (banda), uma banda
The Fireman, um filme mudo de 1916
4231 Fireman, um asteroide

Desambiguação